Sztojan Sztojanov (1931) bolgár tornász, olimpikon
 Sztojan Sztojanov (1947) bolgár röplabdázó, olimpikon
 Sztojan Sztojanov (1956) bolgár evezős, olimpikon
 Sztojan Sztojanov (1968) bolgár kötöttfogású birkózó, olimpikon